Бородин, Георгий:
 Бородин, Георгий Демьянович (1918—1998) — Герой Советского Союза.
 Бородин, Георгий Кондратьевич (1860—1921) — генерал-майор, участник русско-японской и Первой мировой войн, Белого движения.
 Бородин, Георгий Николаевич (род. 1973) — российский историк анимации, автор многочисленных публикаций, а также монографий «Анимация подневольная», «Государство и анимация (1926—1962)». Примечания